Serhij Szmatowałenko (ur. 1967) – ukraiński piłkarz i trener.
 Serhij Szmatowałenko (ur. 1989) – ukraiński piłkarz.